Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1965 година e 16-и пореден.

Започва на 1 януари 1965 г. и завършва на 24 октомври.

Съдържа в календара 10 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони